Ferrier är en udde i Antarktis. Den ligger i Sydorkneyöarna. Argentina och Storbritannien gör anspråk på området. Ferrier ligger på ön Laurie.

Terrängen inåt land är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Havet är nära Ferrier åt sydost. Den högsta punkten i närheten är Ross Peaks,  meter över havet,  kilometer väster om Ferrier. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Antarktis
Sydorkneyöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis